Firmus (Egypte), tegenkeizer onder Aurelianus
Firmus (Africa), tegenkeizer onder Valentinianus I
Castricius Firmus, Romeins filosoof (3e eeuw)
Firmus en Rusticus, twee heiligen
Firmus, priester van Carthago en leerling van Augustinus van Hippo
Firmus van Caesarea, kerkvader